A A1 Team Suíça é a equipe que representa a Suíça na A1 Grand Prix.

Suíça
Equipes de automobilismo da Suíça